Cet article relate le parcours de l'équipe de Suède masculine de handball lors du Championnat du monde 2021 qui a lieu en Égypte en . Il s'agit de la  participation de la Suède aux Championnats du monde.

Présentation

Maillots

Qualification 

Arrivée  au championnat d'Europe 2020, la  est sélectionnée pour les barrages des  se déroulant en .

En conséquence de la pandémie de Covid-19, la Fédération européenne de handball annonce le  l'annulation des qualifications et d’attribuer les 10 places selon le classement final du championnat d'Europe 2020.

Effectif pour la compétition

Résultats

Tour préliminaire

Tour principal

Phase finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Statistiques et récompenses

Buteurs

Gardiens de but

Notes et références

Voir aussi 
 Équipe de Suède masculine de handball
 Championnat du monde masculin de handball 2021

Monde 2021
Suède